Circle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Circle (Alaska)
Circle (Montana)
Schall Circle
Social Circle
Westview Circle

en naar:

Circle (band), een Finse experimentele rockgroep
Circle (Cliffhanger), muziekalbum
Circle (film), Amerikaanse film uit 2015
Circle (jazzgroep), een jazzgroep met o.m. Chick Corea en Anthony Braxton
Circle (Kit Watkins), een muziekalbum uit 1993
Circle (platenlabel), een platenlabel dat jazz uitbrengt, van George H. Buck
 Circle (Edie Brickell & New Bohemians), een lied van Edie Brickell & New Bohemians uit 1988